William McCrea peut faire référence à :

 William McCrea (1904–1999), astronome et mathématicien britannique,
 William McCrea (1948- ), homme politique irlandais.